Cossonay (district), een district van het Zwitserse kanton Vaud
Cossonay (gemeente), de hoofdplaats van dit district
Cossonay (cirkel), een cirkel binnen dit district